Silvano Baresi – architetto italiano
 Silvano Baresi – politico italiano